Кораб може да се отнася за:
 Кораб – плавателното средство.
 Кораб (планина) - гранична планина между Северна Македония и Албания.
 Кораб (архитектура) – издължено помещение, ограничено от страните си с редове от колони или стълбове.
 Космически кораб - транспортно средство със собствен двигател, проектирано за извършване на космически полет.